Te Marua bezeichnet:

* Te Marua (Wellington), einen Vorort von Upper Hutt, Neuseeland
 Te Marua (Marlborough), einen Ort auf /